Путёвка:
 Путёвка — разговорное название путевого листа.
 Путёвка — туристический документ.
 Путёвка —  пригородный посёлок Брянска.
 Путёвка – парк станции Шарташ, бывший разъезд.

См. также 
 Комсомольская путёвка
 Путёвка в жизнь